Perifere drift-illusie (gezichtsbedrog), een optische illusie
 Praktijkdiploma informatica
 Indonesische Democratische Partij (Partai Demokrasi Indonesia, PDI)